Guy G. Musser (1936-2019), un mammalogiste américain ;
 Neal Musser (1980-), un joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 Ludwig-Musser, un fabricant américain de batteries et percussions